УЕФА Лига нација 2022/2023. је трећа сезона УЕФА Лиге нација, међународног фудбалског такмичења у којем учествују фудбалске репрезентације, тренутних 55 чланица УЕФА-е. Такмичење, које се одржава од јуна до септембра 2022. (у групној фази) и јуна 2023. године (финално такмичење), такође служи као део квалификација за Европско првенство 2024.

Формат
УЕФА је потврдила да ће бити коришћен исти формат као и за сезону 2020/21. Педесет пет репрезентација биће подељено у четири лиге, у којима ће лиге А, Б и Ц имати 16 репрезентација подељених у 4 групе, док ће лига Д садржати само 7 репрезентација подељених у 2 групе. Репрезентације су распоређене по основу ранг листе из претходне сезоне. Свака репрезентација ће играти 6 утакмица у својој групи, осим једне групе из лиге Д где ће играти 4 утакмице, (користећи Бергеров систем такмичења), играјући утакмице у јуну и септембру 2022. Термин групне фазе је померен због одржавања Светског првенства у фудбалу 2022. у новембру и децембру 2022. године. Овај формат тежи ка томе да за скоро све групе, репрезентације у истој групи играју своје последње утакмице у исто време. Такође, овај формат повећава број утакмица у лиги од 138 на 162, а смањује број пријатељских утакмица.

У најјачој лиги; лиги А, тимови ће се такмичити како би постали шампиони УЕФА Лиге нација. Четири победника сваке групе лиге А квалификоваће се у финално такмичење лиге нација које ће се одиграти у јуну 2023. Полуфинални парови, заједно са административним домаћим тимовима за треће место и финале, одређују се помоћу жреба. Држава домаћина биће изабрана међу четири квалификована тима у децембру 2022. 

Тимови ће се такође такмичити за промоцију или испадање у вишу или нижу лигу. У свакој лиги биће промовисано четири победника групе (осим лиге А), док ће последњи тимови из лиге А и Б испасти у нижу лигу. Док лига Ц има 4 група, а лига Д само два, две репрезентација из лиге Ц које ће испасти у нижу лигу биће одређени доигравањима у марту 2024. године. Према ранг листи, најбоље пласирани ће играти против четвртопласираног, док другопласирани ће играти против трећепласираног. Репрезентација која постигне више голова у две утакмице остаје у лиги Ц, док губитник иде у лигу Д.

Правила такмичења 
Уколико две или више екипа буду имали исти број бодова на завршетку групне фазе такмичења, примењиваће се следећи критеријум:
 Већи број освојених бодова у одиграним утакмицама између екипа које су у питању;
 Боља гол-разлика која произлази из одиграних утакмица између екипа које су у питању;
 Већи број постигнутих голова у одиграним утакмицама између екипа које су у питању;
 Већи број постигнутих голова у гостима између екипа које су у питању;
 Ако и даље, након што су примењени критеријуми од 1 до 4, тимови и даље имају исти ранг, критеријуми 1 до 4 ће се поновити искључиво за утакмице између екипа које су у питању како би се утврдила коначна ранг листа. Ако овај поступак не доводи до одлуке, примењиваће се критеријуми од 6 до 10:
 Боља гол-разлика укључујући све утакмице у групи;
 Већи број постигнутих голова укључујући све утакмице у групи;
 Већи број постигнутих голова у гостима укључујући све гостујуће утакмице у групи;
 Већи број остварених победа укључујући све утакмице у групи;
 Већи број остварених гостујућих победа укључујући све утакмице у групи;
 "Фер-плеј" (1 бод за један жути картон, 3 бода за црвени картон као последица два жута картона, 3 бода за директан црвени картон, 4 бода за жути картон након којег следи директан црвени картон);
 Позиција на УЕФА ранг листи.

Распоред такмичења

Носиоци 

Свих 55 репрезентација ће учествовати на такмичењу. Репрезентације из лиге А и Б које су у сезони 2020/21. завршиле на последњем месту у својим групама, као и репрезентације из лиге Ц које изгубе у доигравањима ће испасти у нижу лигу, док репрезентације из лиге Б, Ц и Д које су завршиле као првопласиране у својим групама биће промовисани у вишу лигу.

Жреб за групну фазу је одржан 16. децембра 2021. у 18:00 у Ниону, у Швајцарској.

Из политичких разлога, Јерменија и Азербејџан (конфликт у Нагорно-Kарабаку), као и Русија и Украјина (због руске војне интервенције у Украјини), нису могле да буду извучене у истој групи. Због великих ограничења путовања, свака група могла је да садржи највише један од следећих парова: Андора и Казахстан, Малта и Казахстан, Северна Ирска и Казахстан, Гибралтар и Азербејџан, Јерменија и Исланд, Израел и Исланд.

Напомене:

Лига А

Група А1

Група А2

Група А3

Група А4

Завршница

Полуфинале

За 3. место

Финале

Лига Б

Група Б1

Група Б2

Група Б3

Група Б4

Лига Ц

Група Ц1

Група Ц2

Група Ц3

Група Ц4

Доигравања

Лига Д

Група Д1

Група Д2

Листа стрелаца

Стрелци лиге А 

3 гола

  Миши Батшуаји

  Мемфис Депај

2 гола

  Кевин Де Бројне
  Леандро Тросар
  Бренан Џонсон
  Андреас Корнелијус
  Андреас Сков Олсен
  Хари Кејн
  Ђакомо Распадори
  Лоренцо Пелегрини
  Золт Нађ
  Роланд Шалај

  Илкај Гундоган
  Јозуа Кимих
  Јонас Хофман
  Кај Хаверц
  Тимо Вернер
  Карол Швидерски
  Диого Далот
  Жоао Кансело
  Кристијано Роналдо

  Килијан Мбапе
  Дензел Дамфрис
  Коди Гакпо
  Стивен Бергвајн
  Лука Модрић
  Јан Кухта
  Брил Емболо
  Алваро Мората
  Пабло Сарабија

1 гол

  Андреас Вејман
  Кристоф Баумгартнер
  Ксавер Шлагер
  Марко Арнаутовић
  Марсел Сабицер
  Михаел Грегорич
  Аксел Витсел
  Јури Тилеманс
  Леандер Дендонкер
  Лоас Опенда
  Гарет Бејл
  Кифер Мур
  Рајс Норингтон-Дејвис
  Џони Вилијамс
  Јенс Стригер Ларсен
  Јонас Винд
  Каспер Долберг
  Кристијан Ериксен
  Пјер-Емил Хејбјерг
  Лук Шо
  Мејсон Маунт

  Алесандро Бастони
  Вилфред Њонто
  Николо Барела
  Федерико Димарко
  Адам Салај
  Данијел Газдаг
  Доминик Собослај
  Томас Милер
  Јакуб Камињски
  Мети Кеш
  Пјотр Жељињски
  Роберт Левандовски
  Бруно Фернандеш
  Вилијам Карваљо
  Гонсало Гедес
  Диого Жота
  Рикардо Хорта
  Адријен Рабијо
  Карим Бензема
  Оливије Жиру
  Ваут Вегхорст

  Вирџил Ван Дајк
  Дејви Класен
  Ноа Ланг
  Тен Копмајнерс
  Андреј Крамарић
  Борна Соса
  Дејан Ловрен
  Ловро Мајер
  Марио Пашалић
  Марко Ливаја
  Јакуб Пешек
  Патрик Шик
  Мануел Аканџи
  Ноах Окафор
  Ремо Фројлер
  Харис Сеферовић
  Гави
  Жорди Алба
  Ињиго Мартинез
  Карлос Солер

Аутогол

  Ђанлука Манчини (против Мађарске)

  Ђибрил Сов (против Чешке)

Стрелци лиге Б 

6 голова

  Александар Митровић

  Ерлинг Холанд

4 гола

  Стефан Мугоша

3 гола

  Един Џеко
  Бењамин Шешко

  Артем Довбик
  Тему Пуки

  Емил Форсберг

2 гола

  Смаил Превљак
  Манор Соломон
  Шон Вејсман
  Мајкл Обафеми
  Џон Иган

  Јон Дагур Торстејнсон
  Торир Јохан Хелгасон
  Едуард Спертсјан
  Георге Пушкаш
  Лука Јовић

  Бењамин Келман
  Јоел Похјанпало
  Линдон Дајкс
  Стјуарт Армстронг
  Џон Макгин

1 гол

  Армандо Броја
  Ермир Лењани
  Мирто Узуни
  Таулант Сефери
  Ермедин Демировић
  Лука Менало
  Миралем Пјанић
  Дор Перец
  Лијел Абада
  Тај Барибо
  Алан Браун
  Нејтан Колинс
  Роби Бреди
  Трој Перот
  Арнор Сигурдсон
  Микаел Андерсон
  Артак Дашјан

  Вахан Бичахчјан
  Александар Серлот
  Андреј Рацију
  Денис Ман
  Никушор Банку
  Флорин Танасе
  Адам Гнезда Черин
  Андраж Шпорар
  Петар Стојановић
  Андрија Живковић
  Душан Влаховић
  Немања Радоњић
  Саша Лукић
  Сергеј Милинковић-Савић
  Виктор Циганков
  Виталиј Миколенко
  Данило Ихнатенко

  Олександар Зубков
  Олександар Каравајев
  Олександар Тимчук
  Руслан Малиновскиј
  Оливер Антман
  Адам Марушић
  Марко Вукчевић
  Антони Еланга
  Виктор Гјекерес
  Виктор Класон
  Дејан Кулушевски
  Ентони Релстон
  Рајан Кристи
  Скот Макена
  Че Адамс
  Џек Хендри

Аутогол

  Данијел Лео Гретарсон (против Израела)

Стрелци лиге Ц 

5 голова

  Квича Кваратшкелија

  Ведат Мурићи

4 гола

  Жерсон Родригез

  Сердар Дурсун

3 гола

  Кирил Десподов
  Анастасиос Бакасетас

  Абат Аимбетов

  Данел Синани

2 гола

  Илијан Стефанов
  Буду Зивзивадзе
  Валери Казаишвили
  Петрос Манталос
  Андроникос Какулис

  Енис Барди
  Шејн Лејври
  Догукан Синик
  Халил Дервишоглу
  Хакан Чалханоглу

  Џенгиз Ундер
  Виљормур Давидсен
  Јакуп Андреасен
  Јоанес Бјарталид

1 гол

  Анатолиј Нуријев
  Махир Емрели
  Рамил Шејдајев
  Ренат Дадашов
  Филип Озобић
  Хојат Хагверди
  Владислав Малкевич
  Иван Бахар
  Павел Савитски
  Атанас Илијев
  Валентин Антов
  Георги Минчев
  Марин Пламенов Петков
  Лијам Вокер
  Луи Анесли
  Рој Чиполина
  Георгес Микаутадзе
  Гиорги Цитаишвили
  Гурам Кашија
  Зурико Давиташвили
  Отар Китеишвили

  Вангелис Павлидис
  Димитриос Лимниос
  Димитрис Пелкас
  Јоргос Јакумакис
  Јоргос Масурас
  Аслан Дарабајев
  Бактијар Зајнутдинов
  Елхан Астанов
  Јан Вороговскиј
  Михаил Габишев
  Валентин Роберџ
  Маринос Ционис
  Валон Бериша
  Донат Рудани
  Едон Жегрова
  Елбасан Рашани
  Зимер Бутући
  Флорент Муслија
  Викинтас Сливка
  Федор Черних
  Леандро Бареиро

  Марвин Мартинс
  Гавин Вајт
  Данијел Балард
  Пади Макнер
  Џони Ивенс
  Џош Магенис
  Бобан Николов
  Бојан Миовски
  Дарко Чурлинов
  Милан Ристовски
  Адам Зрелак
  Владимир Вајс
  Ерик Јирка
  Матуш Беро
  Томаш Суслов
  Исмаил Јуксек
  Јунус Акгун
  Кан Ајхан
  Мерих Демирал
  Сердар Гурлер
  Јоан Едмундсон

Аутогол

  Андреа Христов (против Грузије)
  Грем Ториља (против Северне Македоније)
  Александар Марочкин (против Азербејџана)

  Максим Шено (против Турске)
  Бојан Миовски (против Грузије)

Стрелци лиге Д 

5 голова

  Хенри Анијер

  Владиславс Гутковскис

4 гола

  Јанис Икауниекс

  Јон Николаеску

2 гола

  Алберт Росас
  Рауно Сапинен

  Робертс Улдрикис

  Виктор Стина

1 гол

  Жорди Алаез
  Марсио Вијеира
  Хесус Рубио
  Хоан Сервос
  Јонас Там
  Константин Васиљев

  Роберт Кирс
  Таијо Тенисте
  Артурс Зјузинс
  Ливио Мејер
  Зак Мускат
  Јан Бусутил

  Метју Гиљаумије
  Теди Теума
  Вадим Болохан
  Јоан-Чалин Ревенко
  Михаил Кајмаков
  Никита Моцпан

Аутогол

  Карл Хејн (против Малте)

Промене у саставу лиге у следећој сезони

Напомене

Референце

Спољашње везе 

УЕФА Лига нација
Лига нација
Лига нација